François d’Orléans ist der Name folgender Personen:
 François d’Orléans, prince de Joinville (1818–1900), französischer Admiral
 François d’Orléans (Offizier) (1935–1960), französischer Offizier
 François Louis d’Orléans, duc de Guise (1854–1872), französischer Prinz